Нова-Америка ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Центр штата Гойас. Входит в экономико-статистический  микрорегион Серис. Население составляет 2305 человек на 2006 год. Занимает площадь 212,023 км². Плотность населения — 10,9 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 9.364.999,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.162,22 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,715 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Гояс